Мамедзаде — азербайджанская фамилия.

 Известные носители 
 Мамедзаде, Алид Вагиф оглы (род. 1995) — азербайджанский спортсмен, выступающий в профессиональном тайском боксе.
 Мамедзаде, Бябир Беймамед оглы (1914—1942) — азербайджанский поэт.
 Мамедзаде, Гюнай Вугар кызы (род. 2000) — азербайджанская шахматистка, международный мастер.
 Мамедзаде, Мирзабала (1898—1959) — азербайджанский публицист и писатель, председатель Азербайджанского национально-освободительного движения и партии «Мусават».

Составная фамилия 
 Маммед Заде, Лейла Рафаэльевна (род. 1975) — российский управленец.
 Мамед-Заде, Мамед Ибрагим оглы (1914—?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Мамед-заде, Рамиз Гусейн Кули оглы (1930—2017) — советский государственный деятель.